Ha partecipato alle riprese de Il ritorno dello Jedi nel ruolo di Tessek e di un ufficiale mon calamari.

Biografia 
Home è nato e cresciuto a Belfast e all'età di sedici anni emigrò seguendo la famiglia in Australia. Dopo gli studi si dedicò sia alla carriera da attore che a quella di insegnante per tre anni, poi si trasferì a Londra per continuare a studiare recitazione. Da allora come attore ebbe una carriera molto variegata. Partecipò a numerose commedie come Sogno di una notte di mezza estate o L'isola del tesoro, serie televisive e pubblicità. Home fu l'originale Mr. Muscolo nello spot pubblicitario che ricorse per molto tempo in vari paesi del mondo.

Il ruolo che gli viene maggiormente riconosciuto è quello di Tessek, un Quarren nella cantina di Jabba the Hutt e del capitano Verrack, un ufficiale mon calamari nel film Il ritorno dello Jedi.

È morto di cancro il 6 ottobre 2021.

Rapporto con i fan 
Home prese parte a molte convention e meeting con i fan di Guerre stellari. Fu membro onorario di molti gruppi, fra questi la Legione 501 e la Rebel Legion, Jedi Outcasts e l'Ass.ne C.le Allied Force Fan Club per l'Italia, e il Bydgoski Fan Klub per la Polonia.

Fu inoltre ambasciatore onorario dello SWORA (Star Wars Outer Rim Alliance), un'alleanza internazionale dei fan club di Guerre stellari di cui lui era cofondatore dal 2008.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni